Буштени има више значења:

 Буштени
 Буштени (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Буштени, насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Буштени (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији